

Sigle 
 Banca Popolare di Novara – ex banca italiana

Codici 
 BPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto SEPINGGAN, Balik Papan, Indonesia
 bpn – codice ISO 639-3 della lingua dzao min